Reality (realtà in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Reality – opera di Fulvio Abbate del 2006

Musica 
 Reality – primo nome dei Pain of Salvation, gruppo musicale svedese
 Reality – album di Monk Montgomery del 1974
 Reality – album di James Brown del 1974
 Reality – singolo di Richard Sanderson del 1981, dalla colonna sonora de Il tempo delle mele 
 Reality – EP dei G.G.F.H. del 1992
 Reality – album di David Bowie del 2003
 Reality – traccia dell'album 14 Shades of Grey dei Staind del 2003
 Reality – traccia dell'album Communication di Karl Bartos del 2003
 Reality – singolo di Lost Frequencies, in collaborazione con Janieck Davi, del 2015

Cinema 
Reality – film del 2012 diretto da Matteo Garrone

Televisione 
 Reality show
 Reality – programma televisivo di LA7